322 км, 322-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 322 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 310931
 322 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 221140
 322 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 207266
 322 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 604030